Lynds ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Lynds (1924–2005), amerikanischer Schriftsteller
 Gayle Lynds, US-amerikanische Autorin